Влади́мир Де́мченко:
 Демченко, Владимир Акимович (1920—1991) — советский государственный и политический деятель.
 Демченко, Владимир Алексеевич (род. 1959) — советский футболист, казахстанский футбольный функционер.
 Демченко, Владимир Витальевич (род. 1981) — украинский легкоатлет, спринтер.
 Демченко, Владимир Владимирович (1909—1984) — инженер-мостостроитель.
 Демченко, Владимир Владимирович (1973—2015) — белорусский футболист. 
 Демченко, Владимир Фёдорович (род. 1968) — советский и российский футболист, тренер.